Джейсон Пристли (; род. 28 августа, 1969 года) — американо-канадский , прославившийся исполнением роли Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и ролью Ричарда Фитцпатрика в сериале «Зовите меня Фитцем» на канале HBO Canada. В настоящее время исполняет роль Мэтта Шейда в канадском телесериале «Частные сыщики».

Биография 
Актёр родился 28 августа 1969 года в Ванкувере, Канада, где до сих пор проживают его родители. Его мать — актриса Шерон Кирк, также у актёра есть сестра-двойняшка, актриса Джастин Пристли (в 1996 году появилась в нескольких эпизодах телесериала «Мелроуз Плейс»), и две сводные сестры Карин и Кристи. Джейсон — выпускник Средней школы Аргайл в Северном Ванкувере, Британская Колумбия. 9 июля 2007 года на ток-шоу «Поздней ночью с Конаном О’Брайаном» Пристли объявил, что несколькими неделями ранее наконец получил американское гражданство.

Личная жизнь 
В 1997 году после длительного романа, начавшего в 1992, Джейсон расстался со своей возлюбленной — актрисой Кристин Эллис, сыгравшей в «Беверли-Хиллз, 90210» роль психически неуравновешенной Эмили Валентайн.

14 мая 2005 года актёр женился на гримёрше Наоми Лоуд (). 2 июля 2007 года у пары родилась дочь Ава Вероника, весом 7 фунтов 4 унции при рождении. 13 апреля 2009 года пара объявила, что ждёт второго ребёнка — мальчик, которого назвали Дэшиэл Орсон, родился 9 июля 2009 года.

Сейчас Пристли вместе со своей семьёй живёт в Лос-Анджелесе.

Автоспорт 
Среди увлечений уроженца Канады есть автомобильный спорт. Первые опыты в гоночной части относятся к первой половине 1990-х годов, когда Джейсон, за рулём Toyota Celica All-Trac ST185 участвовал в раллийном чемпионате SCCA Pro Rally Series. Позже, в 1999 году, он принимает участие в первом ралли «Gumball 3000».

Автоспортивные опыты ванкуверца затронули не только ралли. Так Джейсон провёл несколько тестовых заездов на технике IRL Indy Lights, однако опыты в столь скоростных дисциплинах были прерваны после 2002 года, когда во время сессии этой серии на «Kentucky Speedway» Пристли на скорости 180 миль/час влетел в стену на аутсайде. Сразу после инцидента актёра доставили в критическом состоянии в «Медицинский Центр Чендлерре» при университет Кентукки. Когда его состояние стабилизировалось, актёра перевезли в госпиталь Индианаполиса, где он достаточно быстро прошёл через оздоровительный период. Люк Перри, с которым актёр сдружился на съёмках «Беверли-Хиллз, 90210», навещал Пристли в больнице несколько раз.

Имя ванкуверца вновь появилось в автоспортивных новостях в 2008 году, когда Джейсон стал совладельцем команды «Rubicon Race Team», попытавшейся вместе с пилотом Максом Паписом пройти квалификацию в Indy 500. Итальянец серьёзно разбил машину на тренировке и, в итоге, не прошёл отборочное сито.

В 2010 году проект был реанимирован под брендом FAZZT Race Team. Пилотом команды стал один из совладельцев команды Алекс Тальяни. Монреалец неплохо отъездил весь сезон, завоевав несколько финишей в Top10 и заняв итоговое тринадцатое место. В Indy 500 Алекс квалифицировался 5-м и финишировал на 10-й позиции. В межсезонье всё имущество проекта было выкуплено организацией «Sam Schmidt Motorsports».

Пристли также пробовал себя на телевидении — сотрудничая в роли спортивного комментатора и интервьюера с ABC во время их трансляций IRL Indy Lights.

Продвижение группы Barenaked Ladies 
Пристли является большим поклонником группы Barenaked Ladies и посетил множество их концертов в Калифорнии в середине 1990-х годов. Когда он наконец встретился с участниками группы, он предложил свои услуги в качестве режиссёра клипа на их песню «The Old Apartment», после чего занялся продвижением группы, используя свой звёздный статус. Кроме того, группа выступала в ночном клубе «После полуночи» в одном из эпизодов шоу «Беверли-Хиллз, 90210». Солист Эд Робертсон уверяет, что успеху группы в Америке они обязаны Пристли. Наиболее значимый вклад Пристли сделал, когда снял в 1999 году документальный фильм о группе под названием «Barenaked In America», рассказывая о своём путешествии c группой во время их американского турне.

Другие увлечения 
Актёр увлекается режиссурой и поставил много эпизодов для известных американских телешоу — первой работой на этом поприще стал музыкальный клип на песню Кэти Деннис. Также актёр любит играть в баскетбол и хоккей (своё мастерство в этих видах спорта Пристли продемонстрировал в ранних сезонах сериала «Беверли-Хиллз, 90210»), регби и гольф.

По собственному признанию, любимый писатель Джейсона — Джек Керуак. Кроме того, актёр является поклонником телесериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Мировые журналы не раз включали актёра в списки самых красивых людей планеты.

Карьера 

Актёрский талант проявил в 4 года, когда по просьбе сына его мать-актриса пришла на пробы к частному рекламному агенту. До 8 лет Джейсон, в основном, снимался в рекламных роликах. Карьера актёра началась с роли Бобби Конрада, правнука гангстера в одном из эпизодов «A Piece Of Cake» шоу «Воздушный волк» в 1987 году. Затем Пристли получил роль в ситкоме «Сестра Кейт» со Стефани Бичем в главной роли — проект не смог долго продержаться в эфире, и вскоре был закрыт. В сериале ему досталась роль Тодда, мальчика, оказавшегося под опекой монахини-англичанки. В 1990 году актёра утвердили на главную роль Брендона Уолша в культовом сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Он также срежиссировал 19 эпизодов сериала, который покинул в 1998 году — при этом актёр выполнял функции исполнительного продюсера шоу вплоть до его закрытия в 2000 году.

С 2004 по 2005 года играл Джека Харпера в многосерийном триллере «Вернуть из мёртвых». Кроме того, в 2006 году появился в нескольких эпизодах проекта «Love Monkey». Кроме того, появился в гостевых ролях в сериалах «За что тебя люблю» и «Без следа» в февральских эпизодах. Вместе с тем Пристли снялся в нескольких крупных фильмах, среди которых стоит отметить картины «Любовь и смерть на Лонг-Айленде», рассказывающем о молодом актёре, которого обожают миллионы подростков, однако сам мужчина чувствует, что его не воспринимают всерьёз. Также Джейсон сыграл наёмного убийцу в драме «Хладнокровный». Актёр поставил девятнадцатый эпизод последнего сезона шоу «Седьмое небо», а также снял два эпизода — «Slice of Life» «Just Say No» — для шоу «Тайная жизнь американского подростка», вышедших в эфир на канале ABC Family 26 августа и 9 сентября 2008 года, соответственно.

15 июля 2007 года актёр вернулся на телевидение в качестве актёра и исполнил главную мужскую роль в сериале канала Lifetime Television «На краю жизни», а в 2008 появился в гостевой роли в комедии «Меня зовут Эрл» на канале NBC — актёру досталась роль Блейка, успешного кузена Эрла. В том же году актёр срежиссировал пять эпизодов сериала «Тайная жизнь» и эпизод «Off The Rails» сериала «90210: Новое поколение», где вновь встретился с Дженни Гарт. В 2009 Пристли снял и спродюсировал 12 эпизодов веб-сериала «Озера» для сайта Warner Bros. В декабре 2009 года актёр появился с Дагреем Скоттом, Брайаном Коксом и Эдди Иззардом в фильме «День триффидов» по сценарию Патрика Харбинсона, работавшего над сериалами «Скорая помощь» и «Закон и порядок». Мини-сериал основан на одноимённо пост-апокалиптическом романе-бестселлере Джона Уиндема.

Пристли стал режиссёром фильма канала Hallmark Channel под названием «Полуночное прощание с правосудием», главную роль в котором сыграл его давний друг и коллега Люк Перри, который вышел в эфир в январе 2011 года. Также актёр снялся вместе с Дженнифер Финниган в сериале «Ясновидец». С 2010 года играет главную роль в шоу «Зовите меня Фитцем» канала HBO Canada. В августе 2011 года актёр присоединился к актёрскому составу во втором сезоне научно-фантастического сериала «Хейвен», для которого также срежиссировал один эпизод.

Кроме того, актёр снялся в клипах на песню «I Drove All Night» на песню Роя Орбисона и «Boys» на песню Бритни Спирс.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актёра

Автогонщики США